Натуральне число 1558
 1558 рік до нашої ери
 1558 рік нашої ери